Possek ist der Name von
 Rigobert Possek (1873–1937), Ophthalmologe und Hochschullehrer in Graz

Siehe auch:
 Posek